Григорій Богданович Волович — смоленський воєвода
 Григорий Маркович Волович — православний церковний діяч

Григорій